Als  Ruhrkampf wird bezeichnet:

 der Ruhraufstand der Märzrevolution von 1920
 der Kampf gegen die Ruhrbesetzung von 1923